Aleksandar Radosavljevič – calciatore sloveno
 Aleksandar Radosavljević – calciatore serbo
 Bogdan Radosavljević – cestista tedesco
 Predrag Radosavljević – allenatore di calcio ed ex calciatore serbo naturalizzato statunitense